Stadio Giovanni Paolo II, a Francavilla Fontana
 Stadio Giovanni Paolo II, a Nardò

Pagine correlate 
 Palasport Giovanni Paolo II